Les championnats du monde de tennis de table par équipes 2006, cinquante-et-unième édition des championnats du monde de tennis de table et troisième dédiée aux équipes, ont lieu du 24 avril au  à Brême, en Allemagne. Les tournois masculin et féminin sont tous deux remportés par la République populaire de Chine.

Messieurs

Phase de groupes 
Groupe A: 1. Chine, 2. Roumanie, 3. Suède, 4. Italie, 5. Danemark, 6. Pays-Bas
Groupe B: 1. Corée du Sud, 2. France, 3. Belgique, 4. Japon, 5. Croatie, 6. Brésil
Groupe C: 1. Allemagne, 2. Autriche, 3. République tchèque, 4. Serbie, 5. Norvège, 6. Pologne
Groupe D: 1. Hong Kong, 2. Russie, 3. Grèce, 4. Taipei chinois, 5. Biélorussie, 6. Slovaquie

Phase finale 

Équipe championne :  : Ma Lin, Wang Liqin et Wang Hao

Équipe finaliste :  : Oh Sang-eun, Ryu Seung-min et Lee Jung-woo

Dames

Phase de groupes 
Groupe A: 1. Chine, 2. Biélorussie, 3. République tchèque, 4. Roumanie, 5. Serbie, 6. Inde
Groupe B: 1. Hong Kong, 2. Corée du Nord, 3. Hongrie, 4. France, 5. Pologne, 6. Taipei chinois
Groupe C: 1. Corée du Sud, 2. Autriche, 3. Allemagne, 4. Pays-Bas, 5. Italie, 6. Australie
Groupe D: 1. Japon, 2. Croatie, 3. Singapour, 4. Russie, 5. États-Unis, 6. Slovaquie

Phase finale 

Équipe championne :  : Zhang Yining, Guo Yue et Wang Nan

Équipe finaliste :  : Lin Ling, Tie Yana et Lau Sui Fei

2006
Tennis de table par équipes
Tennis de table par équipes 2006
Événement sportif à Brême
Monde par équipes 2006
Monde par équipes
Sport en Allemagne en 2006
Sport en avril 2006
Sport en mai 2006